Чистая текущая стоимость
 Дисконтированная стоимость

Финансовая математика